Список известных носителей-мужчин см. Алексахин.

Алекса́хина — русская фамилия.

Известные носители